Diego Clemente puede referirse a:

 Diego Clemente Giménez (1978), político español;
 Diego Clemente López (1975), investigador español.